Dit is een lijst van leden van het Vertegenwoordigend Lichaam ten tijde van de Bataafse Republiek (mei-juni 1798).

Zie ook 
Lijst van leden van het Vertegenwoordigend Lichaam (juni 1798-oktober 1801)

 1
Vertegenwoordigend Lichaam (mei-juni 1798)